San Desiderio può riferirsi a:

Santi 
 Desiderio di Langres – vescovo di Langres (memoria il 23 maggio)
 Desiderio di Vienne – vescovo di Vienne (memoria il 26 maggio)
 Desiderio di Cahors – vescovo di Cahors (memoria il 15 novembre)
 Desiderio – lettore a Benevento, subì il martirio insieme a San Gennaro
 Desiderio di Limoges – eremita, tra i santi protettori di Pistoia

Altro 
 San Desiderio (Genova) – quartiere di Genova che trae nome da San Desiderio di Langres
 San Desiderio frazione di Calliano (AT)
 San Desiderio Terme, nome dal 1939 al 1946 del comune italiano di Pré-Saint-Didier